FSV Budissa Bautzen (celým názvem: Fußballspielvereinigung Budissa Bautzen e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v saském městě Budyšíně. Založen byl v roce 1904 pod názvem FC Budissa Bautzen. V roce 1945 došlo k jeho zrušení sovětskou okupační správou, stejný osud potkal všechny sportovní organizace v zóně. V letech 1946–1990 ve městě působil socialistický klub BSG Motor Bautzen. Po znovusjednocení Německa došlo k obnovení starého klubu a to i se starým názvem. Od sezóny 2014/15 působí v Regionallize Nordost, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Müllerwiese s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj:

FSV
 1904 – FC Budissa Bautzen (Fußballclub Budissa Bautzen)
 1907 – SV Budissa 04 Bautzen (Sportverein Budissa 04 Bautzen)
 1945 – zánik
 1990 – obnovena činnost pod názvem FSV Budissa Bautzen (Fußballspielvereinigung Budissa Bautzen e. V.)

Motor
 1946 – SG Bautzen-Süd (Sportgemeinschaft Bautzen-Süd)
 1950 – BSG Motor Bautzen (Betriebssportgemeinschaft Motor Bautzen)
 1990 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách

BSG Motor Bautzen (1952 – 1990) 

Stručný přehled

Zdroj:

 1952–1954: Bezirksliga Dresden
 1954–1955: DDR-Liga – sk. 3
 1956–1957: II. DDR-Liga Süd
 1958–1960: DDR-Liga
 1961–1962: II. DDR-Liga – sk. 4
 1962–1968: DDR-Liga Süd
 1968–1974: Bezirksliga Dresden
 1974–1976: DDR-Liga – sk. D
 1976–1980: Bezirksliga Dresden
 1980–1981: Bezirksklasse Dresden
 1981–1984: Bezirksliga Dresden
 1984–1985: Bezirksklasse Dresden
 1985–1990: Bezirksliga Dresden

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

FSV Budissa Bautzen (1990 – ) 

Stručný přehled

Zdroj:

 1990–1991: Bezirksliga Dresden
 1992–1994: Landesliga Sachsen
 1994–2002: Bezirksliga Dresden
 2002–2005: Landesliga Sachsen
 2005–2014: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2014– : Fußball-Regionalliga Nordost

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1904
FSV Budissa